Sörlidtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sörlidtjärnarna, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Sörlidtjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (3,62 ha)
Lilla Sörlidtjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Stora Sörlidtjärnen, sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn